Shūr kan syfta på följande platser:

Iran 

 Shūr-e Bālā, ort, Nordkhorasan, 
 Shūr Qāẕī, ort, Semnan, 

Robotskapade Iranförgreningar